France Théoret est une écrivaine québécoise née à Montréal, le .
Pierre Théorêt est un acteur québécois, récipiendaire du prix Gémeaux pour son rôle dans la série Rumeurs.
Roland Théorêt est un homme politique québécois qui fut le député unioniste de la circonscription de Papineau.